Мезо́н Карре́ ( — «квадратный дом») — несколько имён собственных:
 Мезон Карре — хорошо сохранившийся древнеримский храм в городе Ниме,  Франция. 
 Мезон-Карре — название алжирского города Эль-Харраш во времена Французского Алжира.